Contea di Adams o Adams County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Adams (Colorado)
 Contea di Adams (Dakota del Nord) 
 Contea di Adams (Idaho)
 Contea di Adams (Illinois) 
 Contea di Adams (Indiana)
 Contea di Adams (Iowa) 
 Contea di Adams (Mississippi) 
 Contea di Adams (Nebraska) 
 Contea di Adams (Ohio) 
 Contea di Adams (Pennsylvania) 
 Contea di Adams (Washington) 
 Contea di Adams (Wisconsin)